ITM kan avse:

 ITM – en skola i Huskvarna, se  Institutet för Tro och Musik
 ITM (poker) – en pokerterm In The Money
 Institutet för tillämpad matematik, ett forskningsinstitut i Göteborg som fanns åren 1971–2007